kwas dokozaheksaenowy
 dihydroksyaceton
 kwas dehydrooctowy